Этурэргытгын  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Этурэргытгын — гора, восточнее г. Кукэнли, координаты 66°27' с. ш. 175°38' з. д., код ГКГН 788712.
 Этурэргытгын — озеро, исток р. Этурэргытгын, координаты 66°25' с. ш. 175°41' з. д., код ГКГН 157787.
 Этурэргытгын — река, левый приток р. Этурэрвеем, координаты 66°19' с. ш. 175°47' з. д., код ГКГН 764304.
 Этурэргытгын — озеро, северо-западнее истока р. Этурэрвеем, координаты 66°19' с. ш. 175°41' з. д., код ГКГН 765203.

См. также